Arnie Herber – giocatore di football americano statunitense
 Johannes Herber – ex cestista tedesco
 Maxi Herber – pattinatrice artistica su ghiaccio tedesca